Thailand Open kan syfta på:

Thailand Masters – snookerturneringen kallades tidigare Thailand Open
Thailand Open (tennis) – en tennisturneringen Thailand